Coltellacci ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Fiore Coltellacci (* ?), italienischer Kameramann
 Giulio Coltellacci (1916–1983), italienischer Drehbuchautor und Kostümbildner
 Oreste Coltellacci (* ?), italienischer Filmproduzent